Melanesia Cup 1988 – pierwsza edycja piłkarskiego turnieju Melanesia Cup, która została rozegrana na Wyspach Salomona. W turnieju uczestniczyły cztery drużyny: Fidżi, Vanuatu, Nowa Kaledonia oraz gospodarz turnieju. W pierwszej rundzie grały one systemem kołowym w jednej grupie. Dwie najlepsze awansowały do finału, dwie najsłabsze zagrały mecz o trzecie miejsce. Turniej wygrała drużyna z Fidżi pokonując w finale reprezentacje Wysp Salomona 3:1.

Faza grupowa

Mecze fazy grupowej

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
MISTRZ Melanezji 1988

FIDŻI PIERWSZY TYTUŁ

Przypisy 

Melanesia Cup
1988 w piłce nożnej